Homecoming – coroczna tradycja w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mieszkańcy miast, byli uczniowie szkół spotykają się, by powitać w rodzinnym mieście czy szkole tych, którzy się wyprowadzili lub absolwentów
 Homecoming – niemiecki film z 1928 roku 
 Homecoming – album grupy Nazareth
 Homecoming – cykl gal wrestlingu federacji Impact Wrestling